Typ 190 steht für:

 Peugeot Typ 190, Automodell der Marke Peugeot
 Kanalschubschiff Typ 190 Z (KSS 23), deutsches Schubboottyp
 Mercedes-Benz Typ 190 VB, Automodell von Mercedes-Benz, siehe Mercedes-Benz W 145

Abkürzung